naur of blauwschaap, een bokkensoort uit Centraal-Azië,
Peter Naur (1928), Deens informaticus,
Naur, een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Holstebro.